Tatiane Silvino Souza Valente (São Pedro da Água Branca, 23 de dezembro de 1990), mais conhecida como Taty Pink é uma cantora, compositora, professora e produtora musical. Em 2021, Taty esteve há 25 semanas no Top 100 das músicas mais ouvidas do Youtube com a música “Antes de Ir”, com o cantor Romeu, sendo considerada o mais novo nome do arrocha e sofrência do Brasil. Pink também ultrapassou a marca de 35 milhões de visualizações no TikTok, e ficou em primeira colocada no Top 50 Brasil do Spotify.

Carreira 
Taty deu início na carreira musical no ano de 2006 em Tucuruí, município do estado do Pará, onde a mesma cantava com seu pai. Também cantou em algumas bandas regionais até se tornar vocalista Banda Caferana Melodia, ficando à frente por quatro anos. É conhecida como Taty Pink por suas roupas rosas. Além do seu grande sucesso com o cantor Romeu "Antes de Ir", a cantora lançou músicas de sucessos como: "Rotina", "Tô Fazendo Amor Sem Ter Prazer", "Me Deixou Ir", "Sinto Falta", "Quando Dá Saudade", "Luto de Amor", "Ex-amor", dentre outras. Pink também gravou com grandes cantores da atualidade como: "Ciel Rodrigues", "Chay Moraes" e com "Nadson o Ferinha", conhecido pelo hit viral no TikTok “Na Ponta do Pé”.

Ligações externas 

Naturais do Maranhão
Cantores de arrocha
Taty Pink